Strength in Numbers – album dei 38 Special del 1986
 Strenght in Numbers – album dei 24-7 Spyz del 1992
 Strength in Numbers – album dei Tyketto del 1994
 Strength in Numbers – album dei Calla del 2007
 Strenght in Numbers – album dei The Music del 2008
 Strenght in Numbers – singolo dei The Music del 2008, dall'album omonimo
 Strength in Numbers – singolo dei The Sounds del 2011
 Strength in Numbers – album dei The Haunted del 2017
 Strength in Numbers – gruppo musicale bluegrass statunitense